Berkson ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Berkson (1939–2016), US-amerikanischer Lyriker
 Joseph Berkson (1899–1982), US-amerikanischer Arzt
 Judith Berkson (* 1977), US-amerikanische Musikerin

Siehe auch:
 Bergson